Valdés se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ángel Valdés
 Benito Valdés